Селечня — название населённых пунктов в России:

 Селечня — село в Суземском районе Брянской области.
 Селечня — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.